

Geografia 
 Regno Unito
 Waltham – parrocchia civile del Kent
 Waltham – parrocchia civile del Lincolnshire
 Waltham on the Wolds – paese del Leicestershire
 Stati Uniti d'America
 Waltham – città della Contea di Hancock, Maine 
 Waltham – città della Contea di Middlesex, Massachusetts
 Waltham – città della Contea di Mower, Minnesota
 Waltham – città della Contea di Addison, Vermont

Altro 
 Waltham – azienda statunitense